

Села:
 Росоша — Вінницька область, Липовецький район
 Росоша — Вінницька область, Теплицький район

Росоша — село в гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства